Ве́лер () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Август Велер (; 1819—1914) — німецький інженер, відомий дослідженнями втоми матеріалів.
 Отто Велер (; 1894—1987) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал піхоти (1943) Вермахту.
 Фрідріх Велер (; 1800—1882) — німецький хімік, який перший отримав органічну речовину з неорганічної (сечовину з ціанату амонію).

Інше 
 «Велер» () — оперативне об'єднання Вермахту, армійська група в роки Другої світової війни.
 Велер (Wöhler) — кратер на видимій стороні Місяця.
 Діаграми (криві) Велера () — характеристика втомних властивостей матеріалу.
 Реакція Велера () — хімічна реакція синтезу сечовини з ціанату амонію.

Див. також 
 Веллер
Німецькі прізвища